Гидроксид свинца(II) — неорганическое соединение, гидроксид металла свинца с формулой Pb(OH), белое аморфное вещество или прозрачные кристаллы, плохо растворимые в воде.

Получение 

 Осаждение щелочью растворимой соли двухвалентного свинца:

 Окисление свинца в присутствии воды при нагревании:

Физические свойства 

Гидроксид свинца(II) образует белое аморфное вещество или прозрачные кристаллы гексагональной сингонии, параметры ячейки a = 0,526 нм, c = 1,47 нм, Z = 6.

Химические свойства 

 При нагревании разлагается:

 Проявляет амфотерные свойства, реагирует с кислотами:

 и щелочами:

 Поглощает углекислоту с образованием основной соли:

 В щелочной среде окисляется перекисью водорода и гипохлоритом кальция:

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Свинца